Mária-templom (Ancona)
Mária-templom, templom Krakkóban, 1962 óta basilica minor (kisebb bazilika) 
Mária-templom, a németországi Stralsund legnagyobb temploma